Њу Бостон има више значења:
 Њу Бостон (Илиноис)
 Њу Бостон (Тексас)
 Њу Бостон (Охајо)